Selenops montanus est un synonyme attribué à deux espèces de araignées :
 Selenops montanus Lawrence, 1940 est un synonyme de Anyphops montanus (Lawrence, 1940) ;
 Selenops montanus Caporiacco, 1947 nec Lawrence, 1940 est un synonyme de Selenops radiatus Latreille, 1819.

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Selenopidae